VCF est un sigle ou le nom de code de : 

 Vidéo Communication France, un prestataire audiovisuel,
 Visual Component Framework, un logiciel libre en langage C++,
 Virtual Case File, un logiciel développé par le FBI,
 Vintage Computer Festival, un festival californien d'anciennes machines informatiques,
 Filtre contrôlé en tension () utilisé dans le domaine de l'électronique du signal
 Volontaire de Carrière Féminine dans l'armée belge,
 l'aéroport de Valcheta en Argentine selon le code AITA,
 Voxan Club de France, un club des utilisateurs des motos de la marque française Voxan,
  vcf en informatique est une extension de fichier, correspondant soit à des fichiers de Variant Call Format, soit à des fichiers de type VCalendar, soit à des fichiers vCard (format de fichier contenant une carte de visite virtuelle, utilisé pour le stockage et la compilation des détails sur les contacts d'un utilisateur).
 vCard, un format de fichier contenant une carte de visite virtuelle,
 Valencia Club de Fútbol, club de football de la ville de Valence en Espagne.
 Vaginal Contraceptive Film, une marque de film contraceptif féminin contenant du spermicide.